La Molina steht für folgende Orte:

in Spanien:
 La Molina, Wintersportort in Katalonien
 La Molina (Asturien), Gemeinde in Asturien
 La Molina (Kantabrien), Ort in Kantabrien

in Peru:
 Distrikt La Molina, Stadtbezirk von Lima

in den Vereinigten Staaten:
 La Molina (Corpus Christi), Stadtviertel von Corpus Christi